

Presentación previa 
Egor Gerasimov y Alexander Kudryavtsev eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Yuki Bhambri y Mahesh Bhupathi ganaron el título tras derrotar en la final Saketh Myneni y Sanam Singh.

Cabeza de serie

  Flavio Cipolla /  Divij Sharan (Semifinales)
  Bai Yan /  Li Zhe (Primera ronda)

<ol start=3>
  Chen Ti /  Tristan-Samuel Weissborn ''(Primera ronda)
  Saketh Myneni /  Sanam Singh ''(Finalistas)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Nueva Delhi 2016